DR kan syfta på :

 DR – dansk radio och tv, se Danmarks Radio
 DR – namnet på de tyska statsjärnvägarna från Weimarrepubliken 1920 fram till upprättandet av två tyska stater i de allierades ockupationszoner 1949, se Deutsche Reichsbahn
 DR – namnet på statsjärnvägarna i Östtyskland 1949-1993, se Deutsche Reichsbahn (Östtyskland)
 DR – reklambudskap som levereras direkt till en enskild mottagare, se Direktreklam
 dr – en titel som tilldelas den som har avlagt doktorsexamen vid ett universitet eller en högskola, se Doktor
 Dr. Eggman – en spelfigur i spelen om Sonic the Hedgehog

Personer
 Dr. Alban (1957), en svensk musikartist, musikproducent och tandläkare
 Dr. Dre (1965–), en amerikansk musikproducent, rappare, låtskrivare, skådespelare och entreprenör
 Dr. Luke (1973–), en amerikansk låtskrivare och musikproducent

Se även 
 Läkare
Tandläkare